Prvenstvo se igralo dvokružno. Ligu i promociju u 2. ŽNL Vukovarsko-srijemsku je osvojio NK Hrvatski Sokol Mirkovci.

Tabela

Bilješke 
NK Sremac Markušica je kažnjen oduzimanjem 1 boda
NK Šokadija Đeletovci je kažnjena oduzimanjem 1 boda
NK Mladost Đurići je kažnjena oduzimanjem 1 boda
NK Županja 77 je kažnjena oduzimanjem 2 boda

Izvori 

 Županijski nogometni savez Vukovarsko-srijemske županije (podatci dobijeni na osobni upit)

2004-05
vukovarsko-srijemska-3-A